Don Genaro Flores est, d'après le témoignage de Carlos Castaneda, un sorcier nagual mexicain membre de la lignée chamanique de don Juan Matus. 

Dans les ouvrages de Carlos Castaneda, il est le maître (benefactor) de Castaneda, l'ami de don Juan Matus, et l'élève de don Julian Osorio et don Elias Ulloa.

D'un caractère joyeux et discret, il aurait transmis l'essentiel de l'enseignement yaqui, alors que don Juan Matus faisait office de leurre. Il était capable de prouesses physiques dépassant toute explication rationnelle. En outre, il aurait eu à son service deux alliés (entités inorganiques protectrices).

Tout comme don Juan Matus, il avait trois disciples auprès de lui, les « Genaros ».

Des témoignages divers ont voulu voir dans ce personnage un pseudonyme du véritable sorcier Ramon Medina Silva.

Sources 
Carlos Castaneda :
 The teachings of Don Juan (L'Herbe du diable et la Petite Fumée), 1968, . 
 A Separate Reality (Voir, 1971, . 
 Journey to Ixtlan, (Le Voyage à Ixtlan), 1972, . 
 Tales of Power, (Histoires de pouvoir), 1974, . 
 The Second Ring of Power, (Le Second Anneau de pouvoir), 1977, . 
 The Eagle's Gift, (Le Don de l'Aigle), 1981, . 
 The Fire from Within, (Le Feu du dedans), 1984, . 
 The Power of Silence, (La Force du silence), 1987, . 
 The Art of Dreaming, (L'Art de rêver), 1993, . 
 Magical Passes, (Passes magiques), 1998, . 
 The Wheel of Time, (La Roue du temps), 1999, . 
 The Active Side of Infinity, (Le Voyage définitif), 2000, . 
Richard De Mille, Castaneda's Journey : The Power and the Allegory, 1976.

Personnalité du chamanisme
Carlos Castaneda